Целувка може да се отнася за:
 Целувка – израз на обич и привързаност
 Целувка – вид десерт
 Целувката на Юда
 Принцип KISS – принцип в проектирането и дизайна

Кино и телевизия 
 Целувката – американски късометражен филм, 1896 г.
 Целувката – британски късометражен филм, 1899 г.
 Целувката на убиеца – американски криминален филм, 1955 г.
 Дългата целувка за лека нощ – американски игрален филм, 1996 г.
 14 целувки – български игрален филм, 1997 г.
Целуни момичетата – американски филм, 1997 г.
 За една целувка – мексиканска теленовела, 2000 – 2001 г.
 Целувки и куршуми – американска криминална комедия, 2005 г.
 Вчерашни целувки – български игрален филм, 2007 г.

Литература 
 Целувката на жената-паяк – роман от Мануел Пуиг, 1976 г.
 Целувката на Диментора – съдба в света на Хари Потър

Музика 
 Кис (Kiss) – рок банда, с едноименните албуми:
 Kiss 
 Kiss 40 
 Greatest Kiss
 Kiss Unplugged
 Kiss Symphony: Alive IV 
 The Very Best of Kiss
 20th Century Masters – The Millennium Collection: The Best of Kiss
 The Best of Kiss, Volume 2: The Millennium Collection
 The Best of Kiss, Volume 3: The Millennium Collection
 Kiss Army – официалният фен клуб на група Кис
 Kiss Me Once – албум на Кайли Миноуг, 2014 г.
 Kiss Me Once Tour – концертно турне на Кайли Миноуг, 2015 г.
 Kiss – сингъл на руската поп-група Серебро, 2015 т.
 Suck My Kiss – сингъл на американската група Ред Хот Чили Пепърс, 1991 г.

Приложни изкуства 
 Целувката – картина на Густав Климт
 Целувката – скулптура на Роден